Khangai () ou Hanggai ) est un terme mongol pour définir un biome de steppe boisée.

Il est utilisé dans :

Toponymes 
Le nom de différents lieu de l'ancienne Grande Mongolie :
 Les Monts Khangaï, massif montagneux de Mongolie ;
 Le plateau de Khangai situé dans ce massif ;
 Hanggai cun (), un village de la Région autonome de Mongolie-Intérieure ;
 Khangai est un sum (district), de l'aïmag de Arkhangai en Mongolie.

Musique 
 Altaï Khangaï, trio de musique folklorique mongole dont le nom décrit leur région : entre les monts Altaï et Khangai ;
 Hanggai, groupe mongol de musique de Pékin (Chine), mélangeant musique traditionnelle mongole et punk rock.

Notes et références